Humerana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na niskich wysokościach we wschodnim Nepalu, północno-wschodnich Indiach i wschodnim Bangladeszu; przypuszczalnie na średnich wysokościach w Bhutanie i Indiach przez Mjanmę i półwyspową część Tajlandii do Malezji.

Systematyka

Etymologia 
Humerana: epitet gatunkowy Rana humeralis  (nowołac. humeralis „z barków”, od łac. umerus „barki”); rodzaj Rana  (łac. rana „żaba”).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Humerana humeralis 
 Humerana miopus 
 Humerana oatesii

Przypisy 

Żabowate